Cernon (Jura)
 Cernon (Marne)

Desambiguações de topônimos